Ла-Гард, Ла-Ґард () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний схід від Парижа, 60 км на схід від Марселя, 7 км на схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 10751 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 24744,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Ла-Гард 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Гард на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Вар